Плешаково — название населённых пунктов:

Россия 
 Плешаково — деревня в Пучежском районе Ивановской области.
 Плешаково — деревня в Можайском районе Московской области.
 Плешаково — деревня в Парфинском районе Новгородской области.
 Плешаково — станция в Каменском районе Ростовской области.